Георгиевск:

 Георгиевск — город Георгиевского района Ставропольского края, Россия.
 Георгиевск — узловая железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.